A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Minnesota:

 : uma fragata que serviu de 1857 a 1895.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1907 a 1921.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2013.